Dietrich Luf ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Luf I. (Kleve) (um 1228–1277), deutscher Graf von Saarbrücken
 Dietrich Luf II. (Kleve) (um 1260–1308/1309), deutscher Graf von Hülchrath
 Dietrich Luf III. (Kleve) († 1332), deutscher Graf von Hülchrath